Одиночный турнир среди женщин на Открытом чемпионате Австралии по теннису разыгрывается с 1922 года. До начала «Открытой эры» современного тенниса дамы выявляли лучшую в рамках чемпионата Австралии, а в первые пять лет — в 1922-26 годах — в рамках чемпионата Австралазии.

Время от времени происходившие изменения в сроках проведения турнира сказывались и на женском одиночном соревновании: в 1941-45 годах приз не проводился из-за II мировой войны, в 1977 году было сыграно сразу два чемпионата (в январе и декабре), а в 1986 году — ни одного (приз 1985 года прошёл в декабре, а 1987 — в январе).

Финалы турнира

Открытая эра

Чемпионат Австралии

Чемпионат Австралазии

Примечания

Ссылки 
 Список финалов на официальном сайте турнира

Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису
Международные турниры
Списки:Спорт в Австралии